Internazionali Femminili di Palermo 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2009 является уже 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к категории международных турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Палермо с 13 по 19 июля 2010 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 15 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Флавия Пеннетта прерывает более чем шестнадцатимесячную серию без побед на одиночных турнирах в рамках WTA.
 Для теннисисток из Италии эта второй титул в году. Предыдущий титул был завоёван в апреле, в Барселоне, Робертой Винчи.
 Финал в Палермо стал 8-м в сезоне, где играли представительницы одной страны и впервые этой страной была Италия. Чаще всего в этом сезоне такой страной была Россия (5 раз).
 Сара Эррани второй год в финале в Палермо. В прошлом году она тут победила.

Парный разряд

Факты 
 Нурия Льягостера Вивес выигрывает свой 4й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Хосе Мартинес Санчес выигрывает свой 4й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный женский теннисный турнир в Палермо
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

Италия
Теннис
Июль 2009 года
2009